Isosaari är en ö i Finland. Den ligger i sjön Hosiojärvi och i kommunen Övertorneå i den ekonomiska regionen  Tornedalens ekonomiska region  och landskapet Lappland, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Helsingfors. Öns area är  hektar och dess största längd är 50 meter i sydöst-nordvästlig riktning.

Källor 

Öar i Övertorneå, Finland
Öar i insjöar i Finland